Tvashtar – divinità induista
 Tvashtar Paterae – regione vulcanica di Io
 Tvashtar Mensae – struttura geologica di Io